Dobrești több romániai település neve:

 Dobrești, Argeș megye
 Bihardobrosd, Bihar megye
 Dobrești, Dâmbovița megye
 Dobrești, Dolj megye
 Dobrești, Fehér megye
 Dobrosd, Temes megye
 Dobrești, Vâlcea megye